„Pierrier” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Pierrier” – kanonierka typu Arbalète z lat 60. XIX wieku
 „Pierrier” – niszczyciel typu Claymore z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów